Лу́нин (Лу́нина) — русская фамилия, образованная от сокращённой формы имени Лука.

Лунин 
 
 Лунин, Андрей Алексеевич (род. 1999) — украинский футболист, вратарь
 
 Лунин, Вадим Львович (1940—2007) — кинооператор, ученик Л. В. Косматова.
 Лунин, Валерий Васильевич (1940—2020) — академик РАН, профессор, декан химического факультета МГУ.
 
 Лунин, Дмитрий Сергеевич (род. 1980) — украинский предприниматель и государственный деятель.
 Лунин, Иван Фёдорович (1924—2012) — полный кавалер ордена Славы.
 Лунин, Леонид Сергеевич (род. 1944) — ректор Новочеркасского политехнического института с 1998 по 2009 годы.
 
 
 Лунин, Пётр Михайлович (1759—1822) — генерал-лейтенант.
 Лунин, Станислав Олегович (1993—2021) — казахстанский футболист.
 Лунин, Юрий Игоревич (род. 1984) — российский прозаик.
 Лунин, Яков Михайлович (1899—1948) — Герой Советского Союза.



Топоним 
 Лунин — населённый пункт в Лунинецком районе Брестской области Белоруссии.

В культуре 
 Лунин — книга писателя Натана Эйдельмана из серии ЖЗЛ.

См. также 
 Лу Нин
 Лунёв
 Лунь (значения)

Примечания